Ла Фе, Гранха има више значења:

 Ла Фе, Гранха (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Фе, Гранха (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику